Сен-Дідьє́р-о-Мон-д'Ор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний схід від Парижа, 7 км на північний захід від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2412 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6544,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія муніципалітету Сен-Дідьєр-о-Мон-д'Ор
 [ Розташування муніципалітету Сен-Дідьєр-о-Мон-д'Ор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Рона